Arbetet kan syfta på:

 Arbete i bestämd form
 Arbetet – en dagstidning med säte i Malmö, som existerade 1887–2000
 Arbetet Väst – den västsvenska editionen av Arbetet 1966–2000
 Arbetet (Åbo) – en radikal vänstertidning som utkom i Åbo 1908–1918
 Arbetet (tidskrift) – en tidskrift som är främst riktad till förtroendevalda inom LO:s medlemsförbund, bytte namn 2012 från tidigare LO-Tidningen